VFG ist eine Abkürzung für:

 Verband Evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz
 Verein für Gefährdetenhilfe
 Vereinigte Filzfabriken, Giengen an der Brenz
 Versandapotheke für Gesundheit, siehe VfG Versandapotheke
 Vfg bzw. Vfg., Verfügung (militärische Abkürzung: z. Vfg. = zur Verfügung), siehe Verfügung und Verfügungstechnik
 vfg, vereinigung fotografischer gestalterInnen (eine Vereinigung schweizerischer Berufsfotografen)
 VFG: Verein zur Förderung der Geschichtsarbeit Saar-Lorraine-Luxemburg-Raum (Saar-Lor-Lux) in St. Ingbert
 Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften
 VFG: Verbund Farbe und Gestaltung, Köln (Eine Großhandelsgesellschaft für Farbenhändler)

VFG